Dschumʿa steht für:

 Freitagsgebet (als Kurzwort, siehe Gebetszeiten)
 al-Dschumʿa (die 62. Sure des Korans)

Dschumʿa ist der Name folgender Personen:
 Abdallah Dschumʿa (* 1941), saudischer Unternehmer 
 ʿAlī Dschumʿa (* 1952), ägyptischer Großmufti